Klasse A steht für:

 Klass A, sowjetischen Eishockeyliga, siehe Sowjetischer Meister (Eishockey) #Geschichte
 Klasse A, luxemburgische Fußballliga, siehe BGL Ligue #Geschichte
 Klasse A, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse A
 Klasse A, Flare-Klasse, siehe Sonneneruption #Allgemeines
 Klasse A, Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht) #Führerscheinklassen
 Klasse A, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse A, Amateurfunkzeugnisklasse, siehe Amateurfunkzeugnis #Klasse A
 Klasse A, Netzklasse, siehe Netzklasse #Übersicht der Netzklassen
 SAR-Klasse A, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NGR Dübs A
 Spektralklasse A, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 U-Boot-Klasse A (Royal Navy, 1945), U-Boot-Klasse der Royal Navy, siehe Amphion-Klasse

Siehe auch:
 A-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe A (Begriffsklärung)
 Modell A (Begriffsklärung)
 Serie A (Begriffsklärung)
 Typ A (Begriffsklärung)